

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 27 марта

Международные 
  Всемирный день театра.

Национальные 
 , День победы.
 , Праздник Франкоговорящего культурного сообщества.
 , День армии (День вооружённых сил).
 , — День войск национальной гвардии России. День внутренних войск МВД России (1996—2016).
 , Праздник цветения сакуры.

Религиозные

Католицизм 
 Память Александра, паннонийского солдата;
 память ;
 память святой девы Августы Тревизо;
 память Геласия, епископа Арма (1174);
 память Иоанна Прозорливого (934);
 память святого Филета и иже с ним;
 память Ромула Нимского;
 память Мэттью, крестоносца из Бове;
 память Руперта Зальцбургского (718);
 память  (326).

Православие27 марта 2015 года // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 

 Память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена (543 год);
 память святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси (1353 год);
 память благоверного великого князя Ростислава Мстиславича Киевского, в крещении Михаила (1167 год);
 память святителя Евсхимона исповедника, епископа Лампсакийского (IX век);
 празднование икон Божией Матери: Фео́доровской (1613); «Умиление» Себежской (Опочецкой); «Вертоград заключённый».

Именины 
 Католические: Августа, Александр, Амадор/Аматор, Геласий, Джон, Занит, Иван, Лазарь, Мэттью, Ромул, Руперт, Филет.
 Православные: Венедикт, Евсхимон, Ростислав, Феогност.

События 
См. также: :Категория:События 27 марта

До XIX века 
 1111 — Объединённое русское войско во главе с Владимиром Мономахом наголову разбило половцев на реке Сольнице.
 1513 — Испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.
 1527 — битва при Кхануа, в ходе которой Бабур сокрушил войска Раджпутанских князей.
 1793 — Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

XIX век 
 1809 — завершилась битва при Сьюдад-Реаль.
 1814 — генерал Эндрю Джексон разбил войска фракции красных палок в битве у подковной излучины, завершив Крикскую войну.
 1836 — В штате Огайо открыт первый храм мормонов.
 1841 — В Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге.
 1854:
 Начало Крымской войны: Великобритания и Франция объявили войну России.
 В США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

 1858 — в Петербурге открылась первая в Российской империи женская гимназия.

 1860 — Житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.
 1878 — Русский крестьянин Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с нескончаемыми рельсами» (первый в мире гусеничный трактор).
 1898 — Подписано соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний.

XX век 
  — Филиппино-американская война: Эмилио Агинальдо взят в плен американцами.
  — Мэри Маллон, первый известный бессимптомный носитель брюшного тифа в США, отправлена на пожизненный карантин (до смерти в 1938 году).
 1918 — Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.
 1920 — войска Деникина отступили в Крым.
 1928 — в Нидерландах выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.
 
 Вторая мировая война: бой у Командорских островов между флотами США и Японии.
 Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.
 1944 — в рижском гетто гестаповцами расстреляны 40 евреев, а в Каунасе убито около 2 тысяч евреев.
 1945 — Вторая мировая война:
 На территории Великобритании, в графстве Кент, упала последняя немецкая баллистическая ракета Фау-2.
 Аргентина объявила войну Германии и Японии, хотя реального участия в войне не принимала.
 1953 — в СССР объявлена широкомасштабная амнистия, почти не коснувшаяся политзаключённых.
  — Никита Хрущёв стал Председателем Совета Министров СССР.
 1964
 Великое Аляскинское землетрясение; погибли 118 человек.
 для предотвращения столкновений между греческой и турецкой общинами на Кипре размещён контингент миротворческих сил ООН.
  — во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
 1972 — таран самолётом Ан-2 дома в Ворошиловграде.
  — начало строительства Трансаляскинского нефтепровода.
  — открыт Вашингтонский метрополитен.
  — на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.
 1978 — вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключён из Союза композиторов СССР.
 1981 — независимый профсоюз «Солидарность» проводит общенациональную забастовку в Польше.
 1990 — в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.
  — 66-летний Цзян Цзэминь стал Председателем КНР.
 1994 — в Германии впервые поднялся в воздух создаваемый совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель «Еврофайтер-2000».
 1998 — НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.
 1999 — операция НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 — первая в истории боевая потеря самолёта, построенного по технологии «стелс».

XXI век 
  — теракт в отеле «Парк» в израильской Нетании.
 2008 — запуск ракеты-носитель «Космос-3М» и четвёртого космического аппарата — немецкого спутника «SAR-Lupe».
 2011 — Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.
  — теракт в Лахоре, 72 погибших.
  — Северная Македония стала 30-й страной-членом НАТО.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся 27 марта

До XIX века 
 1416 — Франциск из Паолы (ум. 1507), итальянский священник, отшельник, католический святой, покровитель итальянских моряков.
 1663 — Иоганн Андреас Айзенбарт (ум. 1727), врач-шарлатан, популярная фигура в немецком фольклоре.
 1719 — Анри Жозеф Дюлоран (ум. 1793), французский писатель и философ, бывший монах.
 1744 — граф Алексей Мусин-Пушкин (ум. 1817), русский государственный деятель, историк, археограф, нашедший «Слово о полку Игореве».
 1746 — Карло Буонапарте (ум. 1785), корсиканский дворянин, адвокат и политик, отец Наполеона Бонапарта.
 1765 — Франц Ксавер фон Баадер (ум. 1841), немецкий врач и философ.
 1781 — Александр Востоков (ум. 1864), русский филолог, поэт, академик Петербургской АН.
 1785 — Людовик XVII (ум. 1795), дофин Франции, сын Людовика XVI и Марии Антуанетты.
 1797 — Альфред де Виньи (ум. 1863), французский писатель-романтик, граф.

XIX век 
 1812 — Иван Панаев (ум. 1862), русский писатель, литературный критик, журналист.
 1824 — Иоганн Гитторф (ум. 1914), немецкий физик и химик, открывший ионы.
 1839 — Вера Лядова (ум. 1870), российская певица (сопрано) и балерина, «звезда канкана».
 1845 — Вильгельм Конрад Рёнтген (ум. 1923), немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии (1901).
 1847 — Отто Валлах (ум. 1931), немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1910).
 1851 — Алексей Сапунов (ум. 1924), белорусский историк, краевед, археограф, депутат III Государственной думы.
 1853 — Яков Жилинский (ум. 1918), генерал от кавалерии, в 1911—1914 гг. начальник российского Генштаба, главный виновник провала Восточно-Прусской наступательной операции.
 1857 — Карл Пирсон (ум. 1936), английский математик, статистик, биолог и философ.
 1863 — сэр Генри Ройс (ум. 1933), английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.
 1868 —  (ум. 1946), американская учительница, автор песни «Happy Birthday to You».
 1871 — Генрих Манн (ум. 1950), немецкий писатель и общественный деятель.
 1875 — Альбер Марке (ум 1947), французский живописец, постимпрессионист.
 1879 — Эдвард Стайхен (ум. 1973), американский фотограф, критик, один из наиболее влиятельных мастеров фотографии.
 1881 — Аркадий Аверченко (ум. 1925), русский писатель-сатирик и юморист, драматург, театральный критик.
 1886
 Сергей Киров (убит в 1934 году), советский государственный и политический деятель.
 Людвиг Мис ван дер Роэ (ум. 1969), немецкий архитектор-новатор, пионер «интернационального стиля».
 1899
 Франсис Понж (ум. 1988), французский поэт и эссеист.
 Глория Свенсон (ум. 1983), американская актриса кино, театра и телевидения, продюсер, звезда Голливуда 1920-х гг.

XX век 
 1901 — Карл Баркс (ум. 2000), американский художник-иллюстратор, автор комиксов.
 1902 — Ираклий Тоидзе (ум. 1985), советский живописец, график, автор плаката «Родина-мать зовёт!».
 1908 — Виталий Закруткин (ум. 1984), русский советский писатель и литературовед.
 1911 — Вероника Тушнова (ум. 1965), русская советская поэтесса и переводчица.
 1913 — Александр Яшин (урожд. Попов; ум. 1968), русский советский прозаик, поэт, журналист.
  — Моасир Барбоза (ум. 2000), бразильский футболист, вратарь.
 1922 — Дик Кинг-Смит (наст. имя Рональд Гордон Кинг-Смит; ум. 2011), английский детский писатель.
 1923 — Геннадий Юдин (ум. 1989), советский актёр театра и кино.
 1924 — Сара Воан (ум. 1990), американская джазовая певица и пианистка, лауреат «Грэмми» и «Эмми».

 1927 — Мстислав Ростропович (ум. 2007), виолончелист, дирижёр, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат премии «Грэмми».
 1937 — Юлий Файт, советский и российский кинорежиссёр и актёр.
 1939 — Виктор Титов (ум. 2000), советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист.
 1941 — Иван Гашпарович, государственный деятель Словакии, президент Словацкой Республики (2004—2014).
 1942 — Майкл Йорк (урожд. Майкл Хью Джонсон), английский актёр театра, кино и телевидения.
 1944 — Мигель Энрикес Эспиноса (погиб в 1974), чилийский революционер.
 1948 — Алексей Жарков (ум. 2016), советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ.
 1950 — Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, автор песен, клавишник группы «Genesis».
 1951 — Андрей Козырев, министр иностранных дел России (1990—1996), депутат Госдумы РФ 1-го и 2-го созывов.
 1952 — Мария Шнайдер (ум. 2011), французская актриса кино и телевидения.
 1953 — Аннемари Мозер-Прёль, австрийская горнолыжница, олимпийская чемпионка (1980), 5-кратная чемпионка мира.
 1956 — Томас Вассберг, шведский лыжник, 4-кратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 1961 — Никита Джигурда, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, автор и исполнитель песен.
 1962 — Кристоф Ланген, немецкий бобслеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

 1963
 Квентин Тарантино, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель двух «Оскаров», четырёх «Золотых глобусов» и др. наград.
 Шуша (наст. имя Мария да Граса Менегель), бразильская поп-певица и телеведущая.
 Михаил Щербаков, русский поэт, автор-исполнитель.
 1967 — Талиса Сото (при рожд. Мириам Сото), американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
 1968
 Алика Смехова, советская и российская актриса кино и телевидения, певица, телеведущая.
 Сандра Хесс, швейцарская актриса и фотомодель.
  — Джанлуиджи Лентини, итальянский футболист и тренер.
 1970
 Мэрайя Кэри, американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса и продюсер, обладательница 5 «Грэмми».
 Элизабет Митчелл, американская актриса театра, кино и телевидения.
  — Дэвид Култхард, британский автогонщик, пилот «Формулы-1».
  — Джимми Флойд Хассельбайнк, нидерландский футболист.
 1974
 Дмитрий Емец, российский писатель-фантаст.
 Гаиска Мендьета, испанский футболист баскского происхождения.
 1975 — Ферги (урожд. Стэйси Энн Фергюсон), американская певица, вокалистка «Black Eyed Peas», актриса.
  — Анна Слю (наст. фамилия Слюсарёва), российская киноактриса.
  — Какау, немецкий футболист бразильского происхождения.
  — Василий Кошечкин, российский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2009).
 1985 
 Элисон Кэрролл, британская актриса, гимнастка и модель.
 Надежда Скардино, белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2018).
  — Мануэль Нойер, немецкий футболист (вратарь), чемпион мира (2014).
  — Полина Гагарина, российская певица, автор песен и композитор, актриса и фотомодель.
  — Холлидей Грейнджер, британская актриса театра, кино и телевидения.
  — Николя Н’Кулу, камерунский футболист, победитель Кубка африканский наций (2017).
  — Грант Харди, шотландский кёрлингист, чемпион мира по кёрлингу среди смешанных команд.
  — Розабелла Лауренти Селлерс, итальяно-американская актриса.
  — Лиса Манобан, участница южнокорейской группы Blackpink.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие 27 марта

До XIX века 
 1462 — Василий II Тёмный (р. 1415), великий князь московский (1425-62), внук Дмитрия Донского.
 1482 — Мария Бургундская (р. 1457), герцогиня Бургундии, Эно и Намюра (с 1477).
 1615 — Маргарита де Валуа (р. 1553), дочь короля Франции Генриха II, супруга короля Генриха IV, известная как королева Марго.
 1770 — Джованни Баттиста Тьеполо (р. 1696), итальянский живописец, рисовальщик и гравёр, крупнейший представитель венецианской школы XVIII века.

XIX век 
 1811 — Иван Рижский (р. 1755), русский писатель и филолог, первый ректор Харьковского университета.
 1827 — Дмитрий Веневитинов (р. 1805), русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ.
 1850 — Вильгельм Бер (р. 1797), немецкий банкир и астроном-любитель.
 1891 — Павел Козлов (р. 1841), русский поэт, переводчик и композитор.
 1892 — Евгения Тур (р. 1815), русская писательница, сестра А. В. Сухово-Кобылина.
 1894 — Верни Ловетт Камерон (р. 1844), английский исследователь, первым пересекший Экваториальную Африку.

XX век 
 1906 — Эжен Каррьер (р. 1849), французский живописец и график.
 1907 — Афанасий Булгаков (р. 1859), русский богослов и церковный историк, отец писателя М. А. Булгакова.
 1923 — Джеймс Дьюар (р. 1842), английский изобретатель первых термосов.
 1942 — повешен Влада Аксентиевич (р. 1916), югославский студент, партизан, Народный герой Югославии.
 1943 — погиб Григорий Бахчиванджи (р. 1908), советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 1945 — Винсент Гуго Бендикс (р. 1881), американский изобретатель автомобильного стартёра, промышленник.
 1958 — Владимир Володин (наст. фамилия Иванов; р. 1896), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1961 — Борис Оленин-Гиршман (р. 1903), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 1963 — Пётр Вершигора (р. 1905), писатель, актёр, кинорежиссёр, партизанский командир, Герой Советского Союза.
 1967 — Ярослав Геровский (р. 1890), чешский химик, создатель полярографии, лауреат Нобелевской премии (1959).
 1968 — в авиакатастрофе погибли:
 Юрий Гагарин (р. 1934), первый космонавт планеты, Герой Советского Союза;
 Владимир Серёгин (р. 1922), лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 1968 — Борис Мокроусов (р. 1909), русский советский композитор.
 1972 — Морис Корнелиус Эшер (р. 1898), голландский художник, автор гравюр.
 1983 — Янис Ивановс (наст. имя Иван Иванов; р. 1906), латвийский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР.
 1992 — Харальд Северуд (р. 1897), норвежский композитор и пианист.
 2000 — Иэн Дьюри (р. 1942), британский рок-певец и барабанщик.

XXI век 
 2001 — Борис Раушенбах (р. 1915), физик-механик, академик, один из основоположников советской космонавтики.
 2002 — Билли Уайлдер (р. 1906), американский кинорежиссёр и сценарист, обладатель шести «Оскаров», трёх «Золотых глобусов» и др. наград.
 2006 — Станислав Лем (р. 1921), польский писатель-фантаст и философ.
 2009 — Арнольд Мери (р. 1919), советский и эстонский государственный и политический деятель.
 2010 — Василий Смыслов (р. 1921), советский и российский гроссмейстер, 7-й чемпион мира по шахматам.
 2011 — Фарли Эрл Грейнджер (р. 1925), американский актёр кино, театра и телевидения.
 2019 — Валерий Быковский (р. 1934), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 2022 — Александра Забелина (р. 1937), советская фехтовальщица-рапиристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Фёдор Скотник.
 Линька у лошадей и коров. Скотину выводили на двор, мыли, чистили и заговаривали, пытаясь защитить от нечисти и сглаза.
 Гром утром сулит урожайное и плодородное лето.

См. также

Примечания